Сезон Білоруської Екстраліги 2011—2012 — 20-й розіграш чемпіонату Білоруської Екстраліги. Чемпіонат стартував 7 вересня 2011, а фінішував 3 квітня 2012. У сезоні 2012—13 брали участь одинадцять клубів.

Регулярний сезон

Плей-оф

Вища ліга 
Чемпіонат проходив з 10 вересня 2011 по 16 березня 2012.

Плей-оф 
Чвертьфінали
 Гомель-2 - Німан-2 - 3:1, 3:2 (бул), 6:3
 Юніор (Мінськ) - РЦОП Раубичі - 4:3, 3:2 (бул), 5:4 (ОТ)
 Металург-2 - Хімік-СКА-2 - 10:1, 5:2, 3:1
 Могильов-2 - Шахтар-2 - 5:1, 4:3 (ОТ), 4:3
Півфінали
 Металург-2 - Могильов-2 - 5:6 (ОТ), 3:2 (ОТ), 2:6, 4:7
 Гомель-2 - Юніор (Мінськ) - 1:2 (бул), 3:4 (бул), 2:4
Матч за 3-є місце
 Металург-2 - Гомель-2 - 0:2, 2:4, 1:2
Фінал
 Юніор (Мінськ) - Могильов-2 - 6:2, 4:2, 9:0

Джерела 
 Офіційний сайт   
 Архів  

2011—2012
Білорусь
Білорусь